Капыкыры — турецкий топоним. Может означать:

 Капыкыры — деревня.
 Капыкыры (остров) — остров.